Viehweger ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Viehweger (1836–1919), deutscher Architekt
 Axel Viehweger (* 1952), deutscher Politiker in der DDR
 Barbara Saß-Viehweger (* 1943), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses
 Erich Viehweger (1907–1992), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Ferdinand Hermann Viehweger (1846–1922), deutscher Architekt
 Wolfgang Viehweger (1935–2021), deutscher Pädagoge, Regionalhistoriker und Autor

Siehe auch:
 Viehweg
 Vieweger